Пло́щадь Се́льского Хозя́йства —  находится в Октябрьском районе города Самары между Полевой и Первомайской и  Ново-Садовой. .

История 
До революции на месте современной площади были кожевенные заводы, а стоки заводов по оврагам стекали к реке Волга.

В 1922 году через пустырь, образовавшийся после ликвидации кожевенных заводов, по улице Ново-Садовой были проложены трамвайные пути, ведущие к «Трубочному заводу» и Постникову оврагу .

В 1931—1934 годах был построен Дом социалистического сельского хозяйства — многоэтажное здание в конструктивистском стиле по проекту архитектора Петра Щербачёва, а перед зданием появилась площадь, которая носила то же название (а также Площадь социалистического земледелия) — спустя некоторое  площадь стала именоваться Площадью сельского хозяйства, а на части площади перед Домом сельского хозяйства появился благоустроенный сквер.

Первоначально, в 1935 году, Дом сельского хозяйства был заполнен организациями, имевших непосредственное отношение к сельскому хозяйству: Зернотрест, Свиноводтрест, Земельное управление, Экспедиция по защите хлебопродуктов, Областная контора пчеловодства, Волжская государственная семенная инспекция, но также в нём находились почта и телеграф. С 1953 по 1980 года часть помещений передавалась Дворцу пионеров, а также прокуратуре Октябрьского района города. Долгое время дом оставался одним из крупнейших офисных зданий в центре Самары, но из-за низкого уровня пожарной безопасности здание полностью перестроено и с 2008 года это здание называется « «7 авеню».

Оформление площади продолжилось строительством домов по чётной стороне Ново-Садовой улицы: в 1934 году был построен трёхэтажный дом № 2 (позже перестроен), в 1951—52 гг. построена «сталинка» — дом № 4, 1958 году — дом № 6. Завершило ансамбль площади строительство дома № 270 по улице Самарской, «ставшего доминантой её западной части» (автор проекта — архитектор ).

Озеленили сквер на площади в 1954 году. Сквер был обрамлён по периметру стеной из серого уральского гранита, на которой установили вазоны.

Со стороны Полевой улицы установили две колонны со звёздами и фонарями. В 1957 году в центре сквера появилась типовая скульптурная композиция «Мужчина с ребёнком на руках», которая позднее была утрачена.

В 1960-х годах строительство зданий вокруг площади продолжилось: в 1966 году построен 8-этажный дом по Ново-Садовой № 1, а в 1967 году увеличена этажность дома № 2.

В связи со строительством метро сквер и площадь сельского хозяйства неоднократно реконструировалась — в настоящее время в центре сквера находится вентиляционная шахта метрополитена, в 2021 году её расписал художник Покрас Лампас.

Транспорт 

 история
Трамвайное движение в этом районе существовало с  — первый трамвай шёл по улице Полевой. С 1922 года, через площадь, по улице Ново-Садовой был скорректирован трамвайный , ведущий к «Трубочному заводу» и Постникову оврагу. С  трамвайная ветка с перенесена на проспект Ленина.

По первому проекту городского метрополитена, в 1943 году, на площади планировалось построить станцию метро, но этот проект не был реализован.

С  от Дома сельского хозяйства ходил троллейбус по маршруту № 2 — «Куйбышев—Безымянка».

 настоящее время
Наземный транспорт проходит по Ново-Садовой улице. Движение транспорта временно ограничено в связи со строительством метро.

 автобус: 2, 23, 24, 41, 47, 50
 маршрутное такси: 46, 397

Под площадью находится оборотный тупик первой линии самарского метрополитена, идёт строительство путей от станции «Алабинская» к станции «Театральная».

Характеристики 
Протяжённость площади с юга на север составляет 0,161 километра, с запада на восток — 0,221 км.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 Стадников Виталий, Фёдоров Олег. 81 архитектурный шедевр 1917—2006. Самара. Путеводитель по современной архитектуре / Samara. Guide to Modern. — : Жираф, 2006. 264 с. ISBN 5898320504
 Город Куйбышев. Путеводитель. — Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1957. — С.7, С.259

Ссылки 

Сельского Хозяйства